Ле-Руже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сен-Маме-ла-Сальвета. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15268.

Коммуна расположена приблизительно в 450 км к югу от Парижа, в 125 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 19 км к юго-западу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 981 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 524 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 370 были экономически активными, 154 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 370 активных работали 341 человек (189 мужчин и 152 женщины), безработных было 29 (14 мужчин и 15 женщин). Среди 154 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 68 — пенсионерами, 50 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь